«Калина» () —  блочний   симетричний шифр описаний у національному стандарті України ДСТУ 7624:2014 «Інформаційні технології. Криптографічний захист інформації. Алгоритм симетричного блокового перетворення». Стандарт набрав чинності з 1 липня 2015 року наказом Мінекономрозвитку від 2 грудня 2014 року №1484.
Текст стандарту у вільному доступі .

Стандарт ДСТУ 7624:2014 розроблено у співпраці Держспецзв'язку та провідних українських науковців і враховує досвід та результати проведення міжнародних і відкритого національного конкурсу криптографічних алгоритмів. Він призначений для поступової заміни міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Згідно чинного наказу Мінцифри від 30 вересня 2020 року №140/614 після 1 січня 2022 року разом з функцією гешування Купина є обов'язковим для використання при накладанні та перевірці електронного цифрового підпису за ДСТУ 4145-2002 замість криптографічного перетворення за ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Режими роботи та їх позначення 
У стандарті описані наступні режими роботи криптографічного алгоритму, їх позначення та послуги безпеки, які забезпечує відповідний режим:

Режим роботи криптографічного алгоритму, позначають так: «Калина-I/k-позначення режиму-параметри режиму» (для деяких режимів параметрів немає), де I - розмір блока базового перетворення, k - довжина ключа.
Наприклад, «Калина-256/512-ССМ-32,128» визначає використання базового перетворення з роз­міром блока 256 бітів, довжиною ключа 512 бітів, застосування у режимі вироблення імітовставки і гамування, довжина конфіденційної (та відкритої) частини повідомлення завжди менше ніж 232 байтів, довжина імітовставки дорівнює 128 бітів.
Режим простої заміни збігається з базовим перетворенням, тому крім позначення «Калина-I/k-ЕСВ» можна використовувати позначення «Калина-I/k».

Алгоритм

Стан шифру 
Стан шифру описується матрицею 8 x  елементів скінченного розширеного двійкового поля , сформованого незвідним поліномом . Кількість раундів та кількість рядків у матриці стану наведені у таблиці:

Зашифрування 
Перетворення зашифрування  описується як

Перетворення η(Kv) 
Перетворення  — це додавання до матриці стану раундового ключа за модулем . При додаванні використовується порядок little endian.

Перетворення πl' 
Перетворення  — це заміна байтів у матриці стану

Підстановка π0

Підстановка π1

Підстановка π2

Підстановка π3 

Стандартом передбачено можливість використання інших S-блоків у окремих застосуваннях, що є спільною рисою з алгоритмом шифрування, визначеним ДСТУ ГОСТ 28147:2009.

Перетворення τ 
Перетворення  — це перестановка елементів у матриці (циклічний зсув вправо). matrix . Кількість зсунутих елементів залежить від номера рядка  та розміру блоку . Кількість зсунутих елементів обчислюється за формулою .

Перетворення ψ 
Перетворення  — це лінійне перетворення елементів матриці стану над скінченним полем

Перетворення κ(Kυ) 

Перетворення  — це додавання до матриці стану раундового ключа за модулем 2, також відоме як побітове виключне «або» (XOR).

Розшифрування 
Перетворення розшифрування  описується як

Перетворення , , ,  є оберненими перетвореннями до перетворень , , ,  відповідно.

Розгортання ключів 
Розгортання ключів відбувається у 2 етапи:
 обчислення з ключа шифрування проміжного ключа ;
 обчислення з проміжного ключа раундових ключів.

Проміжний ключ має той же розмір, що і блок даних 8 x .

Обчислення проміжного ключа виконується перетворенням .

Якщо розмір блока і розмір ключа шифрування однакові, то . Якщо ж розмір ключа шифрування вдвічі більший, ніж розмір блока, то .

Як аргумент для перетворення  використовується l-бітне представлення значення виразу  з порядком бітів little-endian.

Обчислення раундових ключів з парними індексами () виконується перетворенням .

Перетворення  описані вище. Перетворення .

Вхідними даними для перетворення  є значення , де  — ключ шифрування, якщо розмір ключа дорівнює розміру блока.

Якщо ж розмір ключа шифрування більший розміру блоку, то вхідними даними для перетворення  є , для  та , для 

Обчислення раундових ключів з непарними індексами () виконується за формулою .

Принципи проектування 

Шифр спроектовано на основі SP-мережі. Як лінійне перетворення використана MDS-матриця. Як нелінійні елементи використані чотири випадкові блоки підстановок. Використане пре- та пост- забілювання шляхом складання з раундовими ключами за модулем .

Використання 

Kalyna-reference  — код референсної реалізаціі на C

cppcrypto  — Бібліотека з відкритим вихідним кодом на C++

cryptonite  — бібліотека криптографічних перетворень від ПриватБанку з відкритим програмним кодом на C, має експертний висновок UA.14360570.00001-01 90 01-1 за результатами державної експертизи у галузі КЗІ

Криптостійкість 
Було виявлено деякі атаки на скорочені варіанти шифру, але вони не є практичними.

Примітки

Див. також 
 Купина (геш-функція)
 СТРУМОК (шифр)
 Стандарти криптографії

Блокові шифри
Криптографія
Стандарти ДСТУ
Стандарти криптографії